Alfred Montmarquette était un compositeur et musicien (accordéon) québécois né à New York le , mort à Montréal le .
Claude Montmarquette (1942-2021) est un économiste québécois.

Homonymie de patronyme